Surrein heißen folgende geographische Objekte in der Schweiz:

 Surrein (Sumvitg), Ortschaft in der Gemeinde Sumvitg, Surselva, Kanton Graubünden
 Surrein (Tujetsch), Weiler auf einer Terrasse südlich Sedrun in der Gemeinde Tujetsch, Surselva, Kanton Graubünden